Sezona 2013/14 HDD Telemach Olimpija je sedma klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je avtomatično uvrščen. Domača dvorana je Hali Tivoli. Olimpiji se z enajstim mestom po rednem delu lige EBEL ni uspelo uvrstiti v končnico, v državnem prvenstvu pa je osvojil štirinajsti naslov slovenskega državnega prvaka.

Postava
Trener:  Bojan Zajc,  Ivo Jan
Pomočnika trenerja:  Andrej Hebar starejši
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Aleš Sila
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|35
|align=center|
|Jerry Kuhn
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Southgate, Michigan, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|95
|align=center|
|Tomaž Trelc
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|3
|align=center|
|Bryan Schmidt
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Bloomington, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|10
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|5
|align=center| 
|Jake Laplante 
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Mississauga, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|12
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|Damjan Dervarič
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|38
|align=center|
|Žiga Grahut 
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Celje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|47
|align=center|
|Matevž Erman
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|48
|align=center|
|Kenny MacAulay 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Baddeck, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|72
|align=center|
|Kristjan Čepon
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|81
|align=center|
|Nick Ross
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Lethbridge, Kanada
|}

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Judd Blackwater
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Lethbridge, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|11
|align=center|
|Žiga Pešut
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Rok Leber
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|13
|align=center|
|Scott Howes
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Toronto, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|10
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Jeff Ulmer
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Regina, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|14
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Ken Ograjenšek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Celje, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Gal Koren
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Domžale, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Alex Berry
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Danvers, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Gregor Koblar
|align=center|LW/RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Eric Pance
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|33
|align=center|
|Jure Sotlar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|55
|align=center|
|Pascal Morency 
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Montreal, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Jaka Zdešar
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|84
|align=center|
|Andrej Hebar
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|91
|align=center|
|Miha Verlič
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|93
|align=center|
|Miha Pesjak 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|}

Pripravljalne tekme

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 8. avgust ||  KHL Medveščak || 0 - 3 || Ledna dvorana Tabor || 270 || 0-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 11. avgust ||  KHL Medveščak || 1 - 6 || Ledna dvorana Tabor || 410 || 0-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 18. avgust ||  EHC Wolfsburg || 4 - 5 (KS) || Würtharena || 300 || 0-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 22. avgust ||  Stavanger Oilers || 0 - 6 || Ledena dvorana Bled || 200 || 0-4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 23. avgust ||  HC Briançon || 3 - 2 (KS) || Ledena dvorana Bled || 250 || 1-4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 24. avgust ||  Team Jesenice || 4 - 1 || Ledena dvorana Bled || 900 || 2-4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 31. avgust ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 1 - 4 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2100 || 2-5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 1. september ||  Sheffield Steelers || 2 - 4 (KS) || Dvorana Gaborja Ocskaya || 520 || 2-6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 12. februar ||  HC Lugano || 1 - 6 || Eishalle Obersee || 50 || 2-7
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 13. februar ||  HC Lugano || 1 - 9 || Eishalle Obersee || 100 || 2-8
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Prvi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 13. september ||  HC TWK Innsbruck || 2 - 4 || Olympiahalle Innsbruck || 1500 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 14. september ||  EC Dornbirn || 0 - 4 || Messestadion Dornbirn || 2200 || 0-0-2 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 20. september ||  EHC Linz || 2 - 3 || Donauparkhalle Linz || 3700 || 0-0-3 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 24. september ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 5 || Hala Tivoli || 1200 || 0-0-4 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 27. september ||  EC KAC || 3 - 4 || Hala Tivoli || 1500 || 0-0-5 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 29. september ||  VSV EC || 0 - 8 || Stadthalle || 3300 || 0-0-6 || 0
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 7 || 1. oktober ||  EHC Linz || 4 - 1 || Hala Tivoli || 1200 || 1-0-6 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 4. oktober ||  Orli Znojmo || 2 - 5 || Hostan Arena || 2250 || 1-0-7 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 6. oktober ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 3 || Eisarena Salzburg || 1700 || 1-0-8 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 8. oktober ||  Vienna Capitals || 1 - 2 || Hala Tivoli || 1100 || 1-0-9 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 11 || 11. oktober ||  Vienna Capitals || 2 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 4150 || 1-0-10 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 12 || 13. oktober ||  HC Bolzano || 2 - 3 || Hala Tivoli || 1050 || 1-0-11 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 13 || 19. oktober ||  HC TWK Innsbruck || 5 - 1 || Hala Tivoli || 1050 || 2-0-11 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 14 || 20. oktober ||  VSV EC || 1 - 7 || Hala Tivoli || 1500 || 2-0-12 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 15 || 22. oktober ||  HC Bolzano || 4 - 5 || Palaonda || 1000 || 2-0-13 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 25. oktober ||  HC Bolzano || 1 - 3 || Hala Tivoli || 1200 || 2-0-14 || 4
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 17 || 26. oktober ||  EC Dornbirn || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 1000 || 2-1-14 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 18 || 29. oktober ||  Orli Znojmo || 2 - 4 || Hostan Arena || 2200 || 2-1-15 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 19 || 31. oktober ||  EC KAC || 2 - 4 || Stadthalle Klagenfurt || 3600 || 2-1-16 || 5
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 20 || 1. november ||  Graz 99ers || 1 - 2 || Eisstadion Liebenau || 2900 || 2-1-17 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 21 || 3. november ||  Orli Znojmo || 0 - 5 || Hala Tivoli || 950 || 2-1-18 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 22 || 13. november ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 7 || Eisarena Salzburg || 1800 || 2-1-19 || 5
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 23 || 17. november ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 5 - 2 || Hala Tivoli || 1000 || 3-1-19 || 7
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 24 || 21. november ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 3 - 2 (P) || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2850 || 4-1-19 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 23. november ||  HC TWK Innsbruck || 5 - 6 || Hala Tivoli || 1200 || 4-1-20 || 9
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 26 || 24. november ||  EC Red Bull Salzburg || 2 - 4 || Hala Tivoli || 1250 || 4-1-21 || 9
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 27 || 26. november ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 2 - 1 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 2600 || 5-1-21 || 11
|}

|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 28 || 3. december ||  Vienna Capitals || 1 - 2 (P) || Albert Schultz Eishalle || 3950 || 5-2-21 || 12
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 29 || 8. december ||  Vienna Capitals || 1 - 3  || Hala Tivoli || 700 || 5-2-22 || 12
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 30 || 10. december ||  Graz 99ers || 1 - 2 || Hala Tivoli || 600 || 5-2-23 || 12
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 31 || 13. december ||  Orli Znojmo || 3 - 2 (KS) || Hala Tivoli || 1050 || 6-2-23 || 14
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 32 || 15. december ||  EHC Linz || 1 - 5 || Hala Tivoli || 1800 || 6-2-24 || 14
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 17. december ||  EC KAC || 4 - 3 (KS) || Stadthalle Klagenfurt || 3000 || 7-2-24 || 16
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 34 || 20. december ||  EHC Linz || 2 - 5 || Donauparkhalle Linz || 4000 || 7-2-25 || 16
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 35 || 22. december ||  Graz 99ers || 4 - 1 || Hala Tivoli || 1600 || 8-2-25 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 36 || 26. december ||  Graz 99ers || 2 - 3 || Eisstadion Liebenau || 2500 || 8-2-26 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 37 || 28. december ||  HC Bolzano || 2 - 3 || Palaonda || 2000 || 8-2-27 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 38 || 30. december ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 2 - 3 || Hala Tivoli || 1300 || 8-2-28 || 18
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 1. januar ||  VSV EC || 2 - 3 || Stadthalle || 3600 || 8-2-29 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 40 || 3. januar ||  EC Dornbirn || 3 - 5 || Hala Tivoli || 1250 || 8-2-30 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 41 || 5. januar ||  EC Dornbirn || 1 - 8 || Messestadion Dornbirn || 3000 || 8-2-31 || 18
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 42 || 6. januar ||  HC TWK Innsbruck || 4 - 1 || Olympiahalle Innsbruck || 1500 || 9-2-31 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 43 || 10. januar ||  VSV EC || 5 - 6 || Zetra || 8000 || 9-2-32 || 20
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 44 || 12. januar ||  EC KAC || 1 - 2 (P) || Zetra || 7500 || 9-3-32 || 21
|}

Drugi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 17. januar ||  EC KAC || 2 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 3400 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 19. januar ||  Graz 99ers || 4 - 2  || Hala Tivoli || 1400 || 1-0-1 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 24. januar ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 4 || Olympiahalle Innsbruck || 1800 || 1-0-2 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 26. januar ||  EC Dornbirn || 5 - 2 || Hala Tivoli || 1400 || 2-0-2 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 30. januar ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 8 - 2 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3400 || 3-0-2 || 6
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6  || 1. februar ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 1 - 4 || Hala Tivoli || 1700 || 3-0-3 || 6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7  || 24. februar ||  EC Dornbirn || 1 - 4 || Messestadion Dornbirn || 2800 || 3-0-4 || 6
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8  || 26. februar ||  HC TWK Innsbruck || 4 - 3 || Hala Tivoli || 500 || 4-0-4 || 8
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9  || 28. februar ||  EC KAC || 0 -56 || Hala Tivoli || 800 || 4-0-5 || 8
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10  || 2. marec ||  Graz 99ers || 2 - 6 || Eisstadion Liebenau || 1700 || 4-0-6 || 8
|}

Statistika hokejistov

Vratarji

|-
|1 ||       ||13||54||658||49||4,47||88,7||2
|-
|35||      ||45||50||2590||143||3,31||91,2||6
|}

Drsalci

|-
| 44 ||              || 49 || 20 || 21 || 41 || 22 || -14 || 9 || 0 || 2 || 164
|-
| 91 ||             || 50 || 20 || 20 || 40 || 16 ||  +2 || 5 || 1 || 3 || 154
|-
| 18 ||          || 54 || 16 || 19 || 35 || 37 ||  +2 || 3 || 0 || 2 || 104
|-
| 11 ||              || 54 || 9  || 22 || 31 || 20 ||  -2 || 1 || 0 || 0 || 77
|-
| 16 ||              || 49 || 7  || 23 || 30 || 37 ||  -3 || 0 || 1 || 0 || 114
|-
| 20 ||           || 53 || 11 || 18 || 29 || 25 ||  +1 || 3 || 0 || 2 || 105
|-
| 81 ||  || 39 || 8  || 20 || 28 || 89 ||  +2 || 4 || 0 || 1 || 110
|-
| 84 ||            || 48 || 12 || 12 || 24 || 26 ||  -5 || 2 || 1 || 1 || 120
|-
|  9 ||         || 29 || 6  || 9  || 15 || 18 || -10 || 2 || 0 || 2 || 88
|-
| 48 ||        || 33 || 5  || 9  || 14 || 24 || -13 || 1 || 0 || 0 || 91
|-
| 38 ||             || 51 || 3  || 9  || 12 || 26 ||  -5 || 0 || 0 || 0 || 59
|-
| 55 ||          || 35 || 3  || 7  || 10 || 75 || -14 || 2 || 0 || 0 || 48
|-
| 23 ||         || 49 || 1  || 9  || 10 || 36 || -16 || 1 || 0 || 0 || 56
|-
| 19 ||               || 15 || 4  || 4  || 8  || 10 ||  -7 || 0 || 0 || 1 || 34
|-
| 47 ||            || 53 || 1  || 7  || 8  || 73 ||  -9 || 1 || 0 || 0 || 36
|-
| 14 ||           || 50 || 3  || 3  || 6  || 24 || -34 || 0 || 0 || 1 || 54
|-
| 27 ||         || 10 || 2  || 3  || 5  || 14 ||  -9 || 0 || 0 || 0 || 13
|-
| 12 ||             || 31 || 2  || 2  || 4  || 8  || -17 || 0 || 0 || 0 || 21
|-
| 13 ||             || 4  || 2  || 2  || 4  || 0  ||  +3 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 71 ||             || 47 || 1  || 3  || 4  || 0  ||  -5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|  4 ||             || 50 || 1  || 2  || 3  || 40 || -21 || 0 || 0 || 0 || 40
|-
| 33 ||             || 38 || 1  || 1  || 2  || 2  ||  -3 || 0 || 0 || 0 || 11
|-
| 12 ||               || 5  || 1  || 1  || 2  || 29 ||  -3 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
|  6 ||         || 54 || 0  || 2  || 2  || 30 ||  -4 || 0 || 0 || 0 || 13
|-
|  5 ||           || 54 || 0  || 2  || 2  || 45 || -14 || 0 || 0 || 0 || 39
|-
| 93 ||             || 30 || 0  || 2  || 2  || 4  || -10 || 0 || 0 || 0 || 17
|-
| 30 ||              || 17 || 0  || 2  || 2  || 4  || -14 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
|  3 ||           || 9  || 0  || 0  || 0  || 4  ||  -5 || 0 || 0 || 0 || 5
|-
| 12 ||         || 7  || 0  || 0  || 0  || 0  ||  -1 || 0 || 0 || 0 || 0
|}

Slovenska liga

Polfinale 

|- align="center" bgcolor="#CCFFCC"
| 1 || 20. marec || HK Prosports.si Triglav || 3 - 1 || Arena Zlato polje || 250 || 1-0-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 27. marec ||HK Prosports.si Triglav || 6 - 1 || Hala Tivoli || 400 || 2-0-0
|}

Finale 

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 31. marec || Team Jesenice || 5 - 1 || Dvorana Podmežakla || 2000 || 1-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 3. april || Team Jesenice || 6 - 3 || Hala Tivoli || 1500 || 2-0
|}

Viri
 Arhiv tekem na hddolimpija.com

2013